Rostamābād är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Gilan, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Teheran. Rostamābād ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rostamābād är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Rostamābād ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Rostamābād. Runt Rostamābād är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Manjīl,  km söder om Rostamābād. Trakten runt Rostamābād består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gilan